Citybus ou City-Bus est un terme qui peut faire référence à :

 Citybus (Hong Kong), une compagnie de transport en commun opérant à Hong Kong ;
 City-Bus (Luxembourg), terme général désignant les lignes ou réseaux de bus intra-communales au Luxembourg, dont :
 City-Bus Wiltz, le réseau communal de Wiltz.
 City-Bus, une ligne de bus du TEC Charleroi en Région wallonne en Belgique ;
 Renault Citybus, nom donné par Renault VI à l'Heuliez GX 317 dont il en a commercialisé un peu plus d'une centaine d'exemplaires sous son nom ;
 City Bus Simulator, une série de jeux vidéo de conduite d'autobus.

Homonymie